Paleologu se poate referi la:

 Alexandru Paleologu, un revoluționar valah din 1848, tatăl istoricului și diplomatului Maurice Paléologue (1859 – 1944)
 Alexandru Paleologu (1919 – 2005), un scriitor și diplomat român
 Jean de Paleologu (1855 – 1942), un pictor și ilustrator român
 Theodor Paleologu (n. 1973), un istoric și diplomat român, fiul scriitorului Alexandru
 Dinastia Paleolog, o familie bizantină
 Mihail Paleologul, împărat bizantin
 Albești-Paleologu, o comună din județul Prahova, Muntenia, România